Бо () — второй по величине город в Сьерра-Леоне после столицы страны Фритауна. Столица и самый крупный город в Южной провинции Сьерра-Леоне. Город является административным центром округа Бо.

История 
Считается, что деревня племени менде существовала на этом месте с давних пор, но сегодняшний Бо был основан в 1889 году как станция железной дороги, соединявшей восточные и южные районы страны с главным портом Сьерра-Леоне — Фритауном. Благодаря своему удачному расположению город быстро развивался, в 1906 году была открыта средняя школа, а в 1930-м Бо стал столицей британского протектората Сьерра-Леоне, оставаясь в этом статусе вплоть до получения страной независимости в 1961 году.

Город был назван в честь щедрости его обитателей («бо-лор» в переводе с языка менде означает «это тебе»).

География и климат 
Бо расположен в центре Южной провинции, на высоте 93 метра над уровнем моря. Расстояние до Фритауна — 250 км, до Кенемы — 60 км. Крупные реки и водоёмы в окрестностях города отсутствуют.

Город находится в зоне субэкваториального климата, с отчётливо выраженными сухим (ноябрь — апрель) и дождливым (май — октябрь) сезонами. Несмотря на то, что Бо расположен в северном полушарии, наиболее тёплые месяцы — февраль, март и апрель, а прохладные — июль, август и сентябрь. Это объясняется преобладающими ветрами: летом и осенью муссоны с Атлантики несут дожди и прохладу, а зимой и весной с Сахары дует горячий и пыльный харматан.

Население 
Численность населения Бо быстро растёт — если в 2004 году в городе проживало 167 144 человек, то в 2013 — уже 243 266. Около 60 % горожан принадлежат к племени менде. В городе широко представлены все основные этнические группы Сьерра-Леоне, имеется большая либерийская община. Также в Бо проживает небольшая (около 500 человек), но очень влиятельная община выходцев из Ливана (так, например, спикер ливанского парламента Набих Берри родился в Бо).

Основной язык общения — крио, также широко распространён менде. Английским владеет незначительная часть горожан.

Около 60 % верующих являются мусульманами-суннитами, 40 % — христианами различных церквей. Среди и тех и других сильны анимистские верования.

Уровень преступности в городе высокий, распространены насильственные преступления, иностранцы часто становятся объектами грабежа.

Экономика и транспорт 
Бо является крупным центром торговли алмазами и золотом, служа экономическим и финансовым центром Южной провинции, хотя в последние годы, по мере исчерпания легкодоступных месторождений, фокус торговли алмазами смещается в Кенему, а золотом — в Макени.

Большая часть городского крупного и среднего бизнеса находится в руках представителей ливанской общины.

Бо связан асфальтированной дорогой, построенной уже после гражданской войны, с Фритауном и Кенемой. Остальные дороги в окрестностях города не имеют твёрдого покрытия и в сезон дождей практически непроходимы. Неподалёку от города находится муниципальный аэропорт (IATA: KBS, ICAO: GFBO), из которого выполняет рейсы во Фритаун, Кенему и Коно гвинейская авиакомпания Eagle Air.

Проблемы города 
Гражданская война нанесла Бо значительный ущерб, разрушив и без того находившуюся в упадке после ухода англичан инфраструктуру. Быстрый рост населения после войны усугубил проблемы. Системы водопровода, канализации и электроснабжения практически не действуют, состоятельные горожане пользуются дизель-генераторами и привозной водой. Уборка и вывоз мусора плохо организованы, что, наряду с низкой бытовой культурой местного населения, приводит к образованию на улицах города куч бытовых и пищевых отходов выше человеческого роста. С учётом жаркого и влажного климата это способствует широкому распространению холеры, брюшного тифа и желудочно-кишечных заболеваний. В городе и его окрестностях также часты случаи заболевания малярией и лихорадкой Ласса. Перед посещением города крайне рекомендуется сделать вакцинацию от жёлтой лихорадки.

Примечания 

Города Сьерра-Леоне